Počet obyvatel Norska v lednu 2015 činil 5 165 802 lidí..

Etnika v Norsku 
Etnicky jsou obyvatelé Norska hlavně Norové, ale v zemi žije i původní komunita Sámů (Laponců).

Podle oficiální studie z roku 2015 má celkem 86,2 % celkové populace alespoň jednoho rodiče, který se narodil v Norsku, a více než 660 000 lidí (13,2 %) jsou migranti a jejich potomci; 110 000 lidí je druhá generace narozená v Norsku.

Ze 660 000 imigrantů a jejich potomků:
 335 000 (51 %) je původně ze zemí se západní kulturou (Austrálie, Severní Amerika, Evropa)
 325 000 (49 %) je původně z jiných zemí (Maročané, Iráčané, Somálci, Pákistánci, Íránci).

Města s nejvyšším podílem imigrantů v roce 2012 byly Oslo (26 procent) a Drammen (18 procent).

Náboženství 
Obyvatelé Norska jsou hlavně evangeličtí luteráni, v roce 2013 celkem 76,1 % populace oficiálně příslušelo k tomuto vyznání. Lidé nenáležející k žádné církvi činili 13 % populace. Islám je vyznáním 2,4 % populace a je největším nekřesťanským vyznáním.

Oficiální jazyky 
Oficiálním jazykem je norština (psané standardy Bokmål a Nynorsk). Pět uralských jazyků - finština, jižní sámština, lulejská sámština, severní sámština a kvenština - tvoří další oficiální jazyky některých oblastí.

Demografická statistika od roku 1900 
Zdroj:

Reference

Externí odkazy 
 

Norsko
Norská společnost